Osoby o tym nazwisku:
 Anatol Krakowiecki – polski pisarz, dziennikarz
 Arkadij Krakowiecki – eserowiec, radziecki wojskowy i dyplomata